Теорема Ли — Колчина — это теорема теории представлений линейных алгебраических групп. Теорема Ли является аналогом для линейных алгебр Ли.

Формулировка 
Если G является связной разрешимой линейной алгебраической группой, определённой над алгебраически замкнутым полем, а
 
представление на ненулевом конечномерном векторном пространстве V, то имеется одномерное линейное подпространство L пространства V, такое что
 
То есть,  имеет инвариантную прямую L, на которой G действует посредством одномерного представления. Это эквивалентно утверждению, что V содержит ненулевой вектор v, который является общим (одновременным) собственным вектором для всех .

Замечания 
 Из теоремы немедленно следует, что любое неприводимое конечномерное представление связной разрешимой линейной алгебраической группы G имеет размерность единица. Фактически, это другой способ утверждения теоремы Ли — Колчина.

 Теорема Ли утверждает, что любое ненулевое представление разрешимой алгебры Ли на конечномерном векторном пространстве над алгебраически замкнутом поле характеристики 0 имеет одномерное инвариантное подпространство.

 Аналогичный результат для алгебр Ли доказал Софус Ли, а для алгебраических групп доказал Колчин.

  обобщает теорему Ли — Колчина.

Триангуляризация 
Иногда эта теорема упоминается как Теорема Ли — Колчина о триангуляризации, поскольку по индукции из неё следует, что при подходящем базисе в V образ  имеет треугольный вид. Другими словами, образ группы  сопряжён в GL(n,K) (где n = dim V) в подгруппу группы T треугольных матриц, стандартной подгруппы Бореля группы GL(n,K) — образ одновременно триангуляризуем.

Теорема верна, в частности, для подгруппы Бореля полупростой линейной алгебраической группы G.

Контрпример 
Если поле K не замкнуто алгебраически, теорема может не выполняться. Стандартная единичная окружность, рассматриваемая как множество комплексных чисел  с абсолютным значением единица, является одномерной коммутативной (а потому разрешимой) линейной алгебраической группой над вещественными числами, которая имеет двумерное представление в ортогональной группе SO(2) без инвариантной (вещественной) прямой. Здесь образ  числа  является ортогональной матрицей

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Алгебры Ли
Теоремы теории представлений
Теория представлений алгебраических групп